Autostrada A7 – autostrada austriaca
 Autostrada A7 – autostrada croata
 Autostrada A7 – autostrada francese
 Autostrada A7 – autostrada greca
 Autostrada A7 – autostrada italiana
 Autostrada A7 – autostrada lituana
 Autostrada A7 – autostrada lussemburghese
 Autostrada A7 – autostrada marocchina
 Autostrada A7 – autostrada rumena
 Autostrada A7 – autostrada svizzera
 Autostrada A7 – autostrada tedesca